Lentner steht für:

 Lentner, eine taillierte, gepanzerte Schutzweste
 Lentner (Unternehmen),  Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen

Personen:
 Carl Friedrich Lentner (1746–1776), Arzt und Schriftsteller
 Csaba Lentner (* 1962), ungarischer Ökonom
 Ferdinand von Lentner (1840–1919), österreichischer Jurist, daneben Kultur- und Literaturhistoriker, Schriftsteller und Musikliebhaber
 Joseph Friedrich Lentner (1814–1852), Maler und Schriftsteller in Meran
 Joseph Lentner (1755–1815), Buchhändler und Verleger
 Leopold Lentner (1907–1995), österreichischer Theologe, Religionspädagoge und Leiter des Katechetischen Instituts Wien
 Roman Lentner (1937–2023), polnischer Fußballspieler